Floorballligaen 1996-97 var den sjette udgave af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Der deltog 18 hold. Der blev afviklet kvartfinaler bedst af tre kampe for første gang. Selve finalespillet blev afviklet over en weekend i Bavnehøj-Hallen.

Sæsonen 

Fem nye hold var med i årets turnering. For første gang nåede man målet med 10 hold i rækken, da Jægerspris Underducks Floorball Club og KH tilmeldte sig. KH var Københavns Hockeyklub der brugte floorball som vintertræning. I vest var de nye hold Herning Floorball Club der gik i slutspillet samt Esbjerg Sharks FC og Odense Floorball Club.  Slutspillet blev udviklet til at de fire bedste hold i øst og vest mødtes i kvartfinalerne over kryds.  

Sæsonen blev den sidste hvor Københavns FK blev mestre, efter fem danmarksmesterskaber på stribe.

Grundspil

Øst

Kampe

Topscorer

Vest

Kampe

Topscorer

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Bronze

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen